Leopold I kan syfta på:

Leopold I (tysk-romersk kejsare) (1640–1705), tysk-romersk kejsare 1658-1705, kung av Ungern från 1655, kung av Böhmen från 1656 samt kung av Kroatien från 1657
Leopold I av Anhalt-Dessau (1676–1747), furste av Anhalt-Dessau, preussisk fältmarskalk
Leopold I av Toscana (1640–1705), se Leopold I (tysk-romersk kejsare)
Leopold I av Belgien (1790–1865), belgarnas kung 1831-1865